Byron kan syfta på:

 Lord Byron (1788–1824), engelsk romantisk poet

 Byron (namn) – förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Byron (film, 2003) – brittisk TV-film från 2003 av Julian Farino
 Lord Byron (opera) - opera av Virgil Thomson från 1972

Astronomi 
 3306 Byron – asteroid i huvudbältet
 Byron (krater) – krater på Merkurius

Geografi

Australien

 Kap Byron – udde 
 Byron Shire
 Ballina Byron Gateway Airport

Falklandsöarna

 Byron Sound

USA

 Byron, Maine – kommun
 Byron, Oklahoma – ort 
 Byron, Wyoming – småstad

Se även
 Byron Bay – ort i Australien
 Byron Island – fö i Kiribati, idag med namnet Nikunau